Санта Лусина има више значења:

 Санта Лусина (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Лусина (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику